Der Arab World Club Cup ist ein Fußballwettbewerb für Vereinsmannschaften der Arabischen Welt, der von der Union of Arab Football Associations (UAFA) organisiert und von 2003/04 bis 2011/12 unter dem Namen Arab Champions League bzw. kurzzeitig als UAFA Cup bekannt war. Teilnahmeberechtigt sind ausgewählte Klubmannschaften der UAFA angehörenden Länder. Vorläufer war der seit 1982 ausgetragene Arab Club Champions Cup, der nur den Meistern vorbehalten war. Die beiden Finalisten qualifizierten sich von 1992 bis 2001 für den Arabischen Super Cup. 2002 wurde der Wettbewerb mit dem Pokal der Pokalsieger zusammengeführt und zunächst zweimal als Prince Faisal bin Fahad Tournament ausgespielt. Der Hauptsponsor war Sheikh Saleh Abdullah Kamel, Besitzer des arabischen Fernsehsenders ART, der die Spiele übertrug. Der Sieger des Turniers erhielt 6 Millionen Saudi-Riyal (ca. 1,6 Millionen US-Dollar).

Die Endspiele und Sieger

Ranglisten

Weblinks 
 Details zu den Wettbewerben auf rsssf.com (englisch)

Internationaler Fußballwettbewerb für Vereinsmannschaften